

Cinema 
 Il vaso di Pandora (Die Büchse der Pandora) – film tedesco del 1929 diretto da Georg Wilhelm Pabst e interpretato da Louise Brooks.
 Il vaso di Pandora – film italiano del 2008 diretto da Geo Coretti.

Letteratura 
 Il vaso di Pandora – romanzo giallo del 1973 scritto da Rae Foley.

Musica 
 Il vaso di Pandora – album del 1989 di Giorgio Lo Cascio.

Radio 
 Il vaso di Pandora – trasmissione radiofonica del 1968 di Radio Napoli condotta da Luigi Necco.

Teatro 
 Il vaso di Pandora (Die Büchse der Pandora) – dramma teatrale del 1904 scritto da Frank Wedekind.

Periodici 
 Il Vaso di Pandora –  rivista trimestrale di psichiatria, filosofia e cultura, di argomento psichiatrico, nata nel 1993.

Pagine correlate 
Pandora's Box